Legenda, pripovijest u prozi ili stihu u kojoj su povijesno-bibliografski podatci isprepleteni s fantastičnim događajima; priča o neobičnom događaju. 

 Legenda, tekst kojim se tumače znakovi na zemljovidu, slici, nacrtu itd.
 Legenda, instrumentalna, vokalno-instrumentalna kompozicija kojoj su tema legendarna zbivanja.

 Legend, album skupine Lynyrd Skynyrd
 Legende (glazbeni sastav), glazbena skupina iz Srbije

Izvori 
 Hrvatski enciklopedijski rječnik (Novi Liber, 2002.; Novi Liber i Jutarnji list, 2004.)